Attisch (dialect): een Oudgrieks dialect uit Athene.
Attische Cephissus: rivier in Athene.
Attische cijfers: cijfersysteem uit het Oude Griekenland.
Attische helm: type helm uit Attica.
Attische kalender: kalender uit het Oude Athene.
Attische redenaars: canon van klassieke redenaars.
Attische stijl: kunststijl in het Oude Griekenland.
Attische tragedie: toneelvorm in het Oude Griekenland.